Билле-фьорд () — центральный фьорд из трёх ответвлений, расположенный глубоко внутри Ис-фьорда в северо-восточном направлении, на острове Западный Шпицберген. Его длина 30 км, ширина 5-8 км. Билле-фьорд лежит между Землёй Диксона на северо-западе и Землёй Бюнсова на юго-востоке. На его северо-западном побережье расположен бывший российский шахтёрский посёлок Пирамида (заброшенный в 1998 году). На северо-востоке находится ледник ледник Норденшельда.

Фьорд назван в честь голландского китолова Корнелиуса Билле (). Первоначально другая бухта (сейчас известная как Адвент-фьорд) называлась Klass Billen Bay, однако исследователи Дунер и Норденшельд изменили названия.

Примечания

Ссылки 
 Conway, W. M. 1906. No Man’s Land: A History of Spitsbergen from Its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the Country. Cambridge: At the University Press. (Ничейная земля: История Западного Шпицбергена от его открытия в 1596 году до начала научного исследования страны)

Фьорды Шпицбергена
Заливы Гренландского моря